Aliens vs. Predator peut désigner :

Univers de fiction 
 Univers d'Aliens vs. Predator, univers commun des deux espèces extra-terrestres (voir Univers d'Alien et Univers de Predator).

Au cinéma 
Alien vs. Predator, un film de Paul W. S. Anderson sorti en 2004 ;
Aliens vs. Predator: Requiem : film de Colin et Greg Strause sorti en 2007, suite du film ci-dessus.

Jeux vidéo 
Alien vs. Predator, un jeu vidéo sorti sur Super Nintendo en 1993 ;
Alien vs. Predator: The Last of His Clan, un jeu vidéo sorti sur Game Boy en 1993 ;
Alien vs. Predator, un jeu vidéo sur CPS-2 ;
Alien vs. Predator, un jeu vidéo sur console Jaguar ;
Aliens versus Predator, un jeu vidéo sorti sur PC en 1999 ;
Aliens versus Predator 2, un jeu vidéo sorti sur PC en 2001 ;
Aliens versus Predator 2: Primal Hunt, un jeu vidéo sorti sur PC en 2002 ;
Aliens vs. Predator: Extinction, un jeu vidéo sorti en 2003 sur PlayStation 2 et Xbox ;
Aliens vs. Predator: Requiem, un jeu vidéo (adapté du film Aliens vs. Predator: Requiem) sorti en 2007 sur PlayStation Portable ;
Aliens vs. Predator, un jeu vidéo sorti en 2010 sur PC, PlayStation 3, et Xbox360 ;
 , un jeu vidéo sorti en 2013 sur , , Ouya.